Балага́чево — название населённых пунктов в России:

 Балагачево — деревня в Первомайском районе Томской области.
 Балагачево — станция (населённый пункт) в Первомайском районе Томской области.
 Балагачево — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги